Ро́бсон () — може означати прізвище, ім'я або топонім.

Персоналії

Прізвище 
 Робсон (прізвище)

Ім'я 

 Робсон Консейсао (; 1988) — бразильський боксер-професіонал, олімпійський чемпіон (2016).
 Робсон Понте (; 1976) — колишній бразильський футболіст, що грав на позиції півзахисника.

Топонім 

 Робсон () — округ (графство) у штаті Північна Кароліна (США).
 Робсон () — гора в гірській системі Рейнбо-Ренж, Канадські скелясті гори, Британська Колумбія (Канада).

Інше 
 115449 Робсон (115449 Robson) — астероїд головного поясу, відкритий 14 жовтня 2003 року.